Bourbon Izabella nevű személyek a Bourbon-házból:

Bourbon Izabella (1437–1465), Bourbon hercegnője, Charolais grófnéja, Merész Károly második felesége
Bourbon Izabella (1602–1644), francia királyi hercegnő, Spanyolország királynéja, IV. Fülöp király első felesége
Bourbon–parmai Izabella (1741–1763), spanyol infánsnő, II. József német-római császár első felesége
Bourbon Izabella (1830–1904), II. Izabella néven Spanyolország királynője 1833 és 1868 között
Bourbon Izabella (1851–1931), Asztúria hercegnője, II. Izabella királynő legidősebb leánya